Jung se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jongduk Jung
 Seo-Youn Jung